Tibério Cláudio Nero (filho de Ápio Cláudio Cego) — filho de Ápio Cláudio Cego e o primeiro Cláudio Nero
 Tibério Cláudio Nero (cônsul em 202 a.C.) — cônsul romano em 202 a.C., neto do anterior
 Tibério Cláudio Nero (pretor em 181 a.C.) — pretor em 181 a.C.
 Tibério Cláudio Nero (pretor em 178 a.C.) — pretor em 178 a.C.
 Tibério Cláudio Nero (m. 33 a.C.) — pai biológico do imperador romano Tibério
 Tibério — imperador romano de 14 a 37 d.C. e sucessor de Augusto, filho do anterior

Ver também 

Desambiguações de antropônimos